Oswald von dem Bergh ist der Name folgender Personen:

 Oswald I. von dem Bergh (1442–1511), Graf von dem Bergh
 Oswald II. von dem Bergh (1508–1546), Graf von dem Bergh
 Oswald III. von dem Bergh (1561–1586), Graf von dem Bergh und Offizier
 Oswald IV. von dem Bergh, Graf von dem Bergh